Лелека (Ciconia) — рід птахів родини лелекових, що включає сім видів, серед яких — лелека білий (чорногуз, бусол, бузько)
 Лелека — талісман збірної команди України на XXIX Олімпійських іграх в Пекіні (2008)
 Лелека — золота пам'ятна монета номіналом 2 гривні, випущена Національним банком України
 Лелека () — молдовський радянський художній фільм 1978 року режисера Валерій Жерегі
 Лелека — всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс
 «Білий лелека» (, ) — колишній фірмовий пасажирський поїзд Білоруської залізниці сполученням Мінськ — Київ (скасований з 18 березня 2020 року)
 «Помаранчева Лелека» — магазин дитячих товарів у місті Бориспіль

Див. також 
 Лелеки — сайт українців в Італії
 Лелеки — недатована п'єса Арістофана, що не збереглася
 Лелеки — пісня в виконанні Оксани Білозір
 Лелека-100 — український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки
 Лелека () — німецький багатоцільовий літак, виробництва авіакомпанії Fieseler